Sig steht für:
 Sig (Algerien), Stadt in Algerien
 Sig (Dänemark), Ortschaft in der Varde Kommune, Dänemark
 Sig (Milchprodukt), Nebenprodukt der Molkenkäseherstellung
 Sig-Rune (auch Sigrune), Bezeichnung für das Zeichen ϟ der völkisch-rassistischen Bewegung des 19. und 20. Jahrhunderts

SIG oder sig steht für:
 Sakroiliakalgelenk, Kreuzdarmbeingelenk des Menschen, auch Iliosakralgelenk
 Särskilda inhämtningsgruppen, Schwedische Spezialeinheit
 Schnelle Interventionsgruppe(n), Einheiten der österreichischen Polizei
 Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund
 Services Industriels de Genève, Infrastrukturunternehmen im Kanton Genf
 SIG Combibloc Group, ehemals SIG Holding (Schweizerische Industrie-Gesellschaft), im schweizerischen Neuhausen beheimateter Industriekonzern
 Sauer & Sohn (bis 2000)
 SIG Arms Neuhausen
 SIG Arms USA
 Tochtergesellschaft: SIG Combibloc GmbH
 SIG-Handfeuerwaffen: SIG P210, SIG P220
 SIG Resource Record
 SIG Sauer
 mit diversen Untergesellschaften, wie unter anderen die SIG Sauer GmbH & Co. KG in Eckernförde, die SIG Sauer Inc. in Exeter (New Hampshire), USA, die SIG Sauer Verwaltungs GmbH in Emsdetten (siehe SIG Sauer)
 Sigmoidfunktion, mathematische Funktion
 Signature ( für Unterschrift), Textabschnitt am Ende von E-Mails oder Usenet-Postings, der in der Regel Angaben zum Absender enthält
 Special Interest Group, „Spezielle Interessengruppe“, siehe zum Beispiel Bluetooth SIG, PCI-SIG oder SIGGRAPH.
 Standardimmunglobulin, aus dem Sammelplasma erwachsener Spender gewonnene Antikörper-Spektrum, wie es in der Bevölkerung des Spenderpools zu finden ist
 Super Important Gamenews
 Sylloge Inscriptionum Graecarum

SIG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Sigmaringen

Siehe auch:

Abkürzung